Vijaya I o Vidjaya I, fundador de la dinastia del seu nom a Ceilan, que va viure vers 543–505 aC i primer rei de l'illa 
 Vijaya II (Vijaya Kumara), rei d'Anuradhapura (Sri Lanka) del 247 al 248
 Vijaya, ciutat estat i antiga capital de l'estat de Champa
 Vijaya, rei de la dinastia Satavahana de l'Índia